Мжавана́дзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Мжаванадзе, Василий Павлович (1902—1988) — первый секретарь ЦК Компартии Грузии в 1953—1972 годах, Герой Социалистического Труда.
 Мжаванадзе, Кахабер Нодарович (род. 1978) — грузинский футболист.
 Мжаванадзе, Рехиме Мамудовна (1921—1979) — Герой Социалистического Труда.